National Geographic Channel, een Amerikaans televisienetwerk, dat programma's levert via kabeltelevisiebedrijven;
New General Catalogue, een catalogus van astronomische objecten van zogenaamde deep sky objecten;
Nintendo GameCube, de vierde in een serie van door Nintendo uitgebrachte spelcomputers;
National Gallery of Canada, een van de belangrijkste musea van Canada.
Noordwijkse Golfclub, golf club aan de kust in Noordwijk in Nederland.